

Анненковське сільське поселення — сільське поселення, Майнський район, Ульяновська область
 Анненковське сільське поселення — сільське поселення, Ромодановський район, Мордовія